Il concorso dei tuffi dalla piattaforma 10 metri femminile dell'Universiade di Napoli 2019 si svolgerà tra il 2 e il 4 luglio 2019 alla Piscina Mostra d’Oltremare a Napoli.

Risultati

Preliminare

Semifinale

Finale

Collegamenti esterni
 Risultati

Tuffi alla XXX Universiade